Мичурин може да се отнася за:

 Иван Мичурин (1855—1935), руски биолог и селекционер
 Царево, град на южното българско Черноморие
 Мичурин (филм), съветски филм на режисьора Александър Довженко, 1948 г.